Сков () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сков, Рикке (род. 1980) — датская гандболистка, левая полусредняя.
 Сков, Роберт (род. 1996) — датский футболист, нападающий.
 Сков-Йенсен, Петер (род. 1971) — датский футболист, вратарь.